Vrijzinnig-Democratische Bond, een voormalige Nederlandse politieke partij
Vrijzinnig-Democratische Bond (1953), een heroprichting van deze partij
VDB (Technologie), een telecombedrijf uit Nederland

Personen
Paul Vanden Boeynants, een Belgisch politicus en premier
Frank Vandenbroucke (wielrenner), een Belgisch wielrenner
Jurgen Van den Broeck, een Belgisch wielrenner